La gata (película) puede referirse a:

 La gata, película de Argentina dirigida en 1947 por Mario Soffici.
 La gata, película de España dirigida en 1956 por Margarita Alexandre y Rafael María Torrecilla.